KOPL steht für:
 Bahnhof Opladen (DS100-Code)
 St. Landry Parish Airport (ICAO-Code), Flughafen von Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana

Abkürzung